Il singolare del BMW Open 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ivan Lendl ha battuto in finale Michael Stich 7-6 (7-2), 6-3.

Teste di serie

  Petr Korda (secondo turno)
  Ivan Lendl (campione)
  Michael Stich (finale)
  Andrij Medvedjev (primo turno)

 Thomas Muster (secondo turno) 
 Karel Nováček (quarti) 
 Henrik Holm (primo turno) 
 Arnaud Boetsch (quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Open 1993
ATP Tour 1993